Пинца — многозначное понятие.

 Пинца (блюдо) — итальянский десерт.

Фамилия 
 Пинца, Эцио (1892—1957) — итальянский оперный певец (бас).

См. также 
 Пинц, Марек
 Пинци, Джампьеро
 Пицца (значения)